West Main Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 West Main Street Historic District (Jefferson County, Kentucky), ID-Nr. 74000884
 West Main Street Historic District (Scott County, Kentucky), ID-Nr. 85003491
 West Main Street Historic District (Middlesex County, Massachusetts), ID-Nr. 01001215
 West Main Street Historic District (Worcester County, Massachusetts), ID-Nr. 87000884
 West Main Street Historic District (Lincoln County, North Carolina), ID-Nr. 02001716
 West Main Street Historic District (Rutherford County, North Carolina), ID-Nr. 06001142
 West Main Street Historic District (South Carolina), ID-Nr. 82003849
 West Main Street Historic District (Dana County, Wisconsin), ID-Nr. 00000914
 West Main Street Historic District (Grant County, Wisconsin), ID-Nr. 07000710
 West Main Street Historic District (Oconto County, Wisconsin), ID-Nr. 79000101